Bourbon Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

 Bourbon Township, du comté de Douglas dans l'Illinois.
 , du comté de Marshall dans l'Indiana.
 Bourbon Township du comté de Boone dans le Missouri.
 Bourbon Township, du comté de Callaway dans le Missouri.
 Bourbon Township, du comté de Knox, dans le Missouri.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships